KIG - Krajowa Izba Gospodarcza
 KIG - Skróty używane w naukach biologicznych – mieszanka polaryzująca potas-insulina-glukoza (Biologia)